Вила-ди-Рей:

 Вила-ди-Рей — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Каштелу-Бранку.
 Вила-ди-Рей — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку.